V Azerbajdžanu je 69 naselij s statusom mesta (şəhər). Na seznamu so mesta, ki imajo več kot 20.000 prebivalcev.

Nekatera od teh mest so del Gorskega Karabaha (Artzakh)

Azerbajdžan

Seznami mest po državi